In questa pagina sono riportate le statistiche e i record realizzati dal tennista bulgaro Grigor Dimitrov durante la carriera tennistica.

Statistiche

Singolare

Vittorie (8)

Finali perse (7)

Doppio

Finali perse (1)

Risultati in progressione

Singolare 

Aggiornato al Miami Open 2022.

Doppio 
Aggiornato a fine US Open 2017.

Vittorie contro i top-10 per stagione

Guadagni in carriera

Note

Dimitrov, Grigor